Мурапталово — ойконим в Башкортостане.

 Мурапталово (официальное название Мураптал) — деревня в Куюргазинском районе Башкортостана
 Мурапталово —  узловая железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги